August von Mackensen – generale (feldmaresciallo) tedesco
 Eberhard von Mackensen – generale tedesco
 Hans Georg von Mackensen – politico, ambasciatore e militare tedesco
 Classe Mackensen – classe di incrociatori da battaglia della Kaiserliche Marine